El término líbero puede referirse a:

 Líbero, defensa sin marcaje ni zona concreta asignada.
 Líbero, jugador defensivo en el voleibol.
 Líbero o Liber, en la mitología romana, dios de la fertilidad, la viticultura, el vino y la libertad.
 Líbero, un programa de televisión deportivo argentino.
 Operación Líbero, movimiento político suizo.